ANV puede referirse a:

Asamblea Nacional de Venezuela, órgano que ejerce el Poder Legislativo en la República Bolivariana de Venezuela.
Acción Nacionalista Vasca, histórico partido político del nacionalismo vasco fundado en 1930 e ilegalizado en 2008.